Une salle informatique peut désigner différents types de lieux :
 Historiquement une salle informatique contenait une ou plusieurs unité centrale et tous les périphériques nécessaires à leur fonctionnement ainsi que ceux nécessaires à l'échange de données avec l’extérieur (imprimantes et des lecteurs/enregistreurs de bandes magnétiques entre autres) qui devaient être contrôlés par des opérateurs, en fonction des consignes affiché sur le pupitre de la salle de contrôle. La salle contenait aussi, souvent, tout le matériel de télécommunication (modem, routeur) ;
 Depuis la généralisation de l'informatique le terme salle informatique peut aussi signifier tout type de salle où :
 on regroupe tout le matériel d'échange avec l’extérieur (modems, routeurs) ;
 on dispense des cours d'informatique, par exemple en classe préparatoire BCPST ;
 on initie certaines personnes à l'utilisation de matériel, ou de programmes informatiques.

Salle
Informatique